Granatiere était le nom d'un destroyer de la marine italienne et peut faire référence à :
 Granatiere (1906), un destroyer de classe Soldato lancé en 1906 et mis au rebut en 1927.
 Granatiere (1938), un destroyer de classe Soldati lancé en 1938, radié en 1958 et démoli en 1960.